Tavannes est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :

 Tavannes, une commune suisse du canton de Berne
 La vallée de Tavannes en Suisse
 Le tunnel de Tavannes en France

Voir aussi  
 Famille de Saulx-Tavannes

Source 

Homonymie de patronyme